Бибило Петр Николаевич (7 июля 1953) — белорусский учёный в области кибернетики и информатики, заведующий лабораторией логического проектирования Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Основные научные работы относятся к теории дискретных устройств и автоматизации проектирования дискретных устройств и цифровых сверхбольших интегральных схем (СБИС). Разработал методы декомпозиции булевых функций и систем, основанные на решении логических уравнений, методы декомпозиции интервальных форм систем булевых функций, методы синтеза дискретных устройств в базисе программируемых структур. Получил оценки сложности комбинационных схем из мультиплексоров и программируемых логических матриц. На основе концепции разрезания шин разработал методы и алгоритмы минимизации площади матричных структур, предложил ряд новых структур заказных цифровых СБИС. Разработал взаимосогласованный набор языков, позволяющих поддерживать процесс сквозного проектирования управляющей логики заказных цифровых СБИС и информационную технологию «кремниевой компиляции» для макроэлементов, реализующих управляющую логику. Предложил продукционно-фремовую модель представления знаний в системах автоматизированного проектирования. Инициатор внедрения в практику проектирования языка VHDL.   

Автор более 400 научных работ. Подготовил 8 кандидатов наук. 

Является членом докторского совета по защите диссертаций, членом редколлегии журнала «Информатика», членом общего собрания НАН Беларуси. Принимает участие в подготовке специалистов микроэлектронной промышленности, работая по совместительству на должности профессора кафедры электронных вычислительных средств Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, читает курсы “Основы проектирования электронных вычислительных средств”, «Проектирование цифровых систем на языках описания аппаратуры».
Являлся председателем Оргкомитетов семи международных научных конференций “Computer-Aided Design of Discrete Devices” (1995 г., 1997 г., 1999 г., 2001 г., 2004 г., 2007 г., 2010 г.).

Инициатор создания сайта www.bsuir.by/VHDL/ по языку VHDL описания цифровых систем.

Награды 

 Медаль Франциска Скорины
 Премия НАН Беларуси
 Юбилейная медаль «В честь 80-летия НАН Беларуси»
 Юбилейная медаль «В честь 90-летия НАН Беларуси»
 Почетная грамота НАН Беларуси
 Почетные грамоты ВАК Беларуси

Избранные публикации 
1. Бибило П.Н., Енин С.В. Синтез комбинационных схем методами функциональной декомпозиции. Минск: Наука и техника, 1987. -  189 с.

2. Бибило П.Н.  Синтез комбинационных ПЛМ-структур для СБИС . - Минск: Наука и техника, 1992, 232 с.

3. Бибило П.Н. Кремниевая компиляция заказных СБИС. - Минск: Ин-т техн. кибернетики АНБ, 1996. - 268 с.

4. Бибило П.Н. Основы языка VHDL.   Минск: Ин-т техн. кибернетики НАН Беларуси, 1999. - 202 с. 

5. Бибило П.Н. Основы языка VHDL.   Москва: Солон-Р, 2000. - 200 с. 

6. Бибило П.Н. Синтез логических схем с использованием языка VHDL   Москва: Солон-Р, 2002. - 384 с. 

7. Бибило П.Н. Основы языка VHDL. Второе издание.   Москва: Солон-Р, 2002. - 224 с. 

8. Бибило П.Н. Cистемы проектирования интегральных схем на основе языка VHDL. StateCAD, ModelSim, LeonardoSpectrum.    М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 384 с. 

9. Бибило П.Н., Авдеев Н.А. VHDL. Эффективное использование при проектировании цифровых систем.    М.: СОЛОН-Пресс, 2006.  – 344 с. 

10. Бибило П.Н. Основы языка VHDL. Изд. 3-е, доп. М.: Изд. ЛКИ, 2007. – 328 с. 

11. Бибило П.Н. Декомпозиция булевых функций на основе решения логических уравнений. – Минск: Беларус. навука, 2009. – 211 с.

12. Бибило П.Н. Основы языка VHDL: Учебное пособие. Изд. 4-е. -  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 328 с.

13.  Бибило П.Н. Задачи по проектированию логических схем c использованием языка VHDL. М.: Изд-во ЛКИ,  2010. – 328 с. 

14. Бибило П.Н., Романов В.И. Логическое проектирование дискретных устройств с использованием продукционно-фреймовой модели представления знаний.  – Минск: Беларус. навука, 2011. –  279 с.

15. Бибило П.Н. Основы языка VHDL: Учебное пособие. Изд. 5-е. -  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 328 с.

16. Бибило, П.Н. Основы языка VHDL: Учебное пособие. Изд. 6-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. – 328 с.

17. Бибило П.Н., Романов В.И. Логическое проектирование дискретных устройств с использованием продукционно-фреймовой модели представления знаний.  – М.: ЛЕНАНД, 2014. –  256 с.

18. Бибило П.Н. Применение диаграмм двоичного выбора при синтезе логических схем.  – Минск: Беларуская навука, 2014. – 231 с.

19. Бибило П.Н. Задачи по проектированию логических схем c использованием языка VHDL. Изд 2, стереотип. М.: Изд-во ЛКИ,  2015. – 328 с. 

20. Бибило, П.Н. Основы языка VHDL: Учебное пособие. Изд. 7-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – 328 с.

21. Бибило П.Н., Авдеев Н.А. Моделирование и верификация цифровых систем на языке VHDL. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 344 с.

22. Бибило П.Н. Основы языка VHDL: Учебное пособие. Изд. 8-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2020. – 328 с.

23. Бибило П.Н., Авдеев Н.А., Романов В.И. Функциональная верификация VHDL-описаний синхронных цифровых устройств. – М.: ЛЕНАНД, 2020. – 328 с.

Примечания 

Учёные Белоруссии
Преподаватели Белорусского университета информатики и радиоэлектроники